Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Houston
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en mars 1990
Tennis en avril 1990